

Населені пункти та їхні частини
 Тшцянкі — село в гміні Новодвур Рицького повіту Люблінського воєводства
 Тшцянкі — село в гміні Яновець Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Тшцянкі — село в гміні Пиздри Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Тшцянкі — частина села Воля-Мурована в гміні Сіткувка-Новіни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Тшцянкі — частина села Зрече-Мале в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Тшцянкі — частина села Сіткувка в гміні Сіткувка-Новіни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Тшцянкі — осада в гміні Сіткувка-Новіни Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки